Jaddung (Pragaan)
 Jaddung (Tragah)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing